Superia (Karlsruhe), een Duits historisch motorfietsmerk
Superia (Zedelgem-Lichtervelde), een Belgisch historisch bromfietsmerk